Сокращение ВЧД имеет несколько значений:

 Вагонная часть депо 
 Внутричерепное давление